Bieg łączony mężczyzn na dystansie 10 km stylem klasycznym + 15 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany w dniach 13-15 lutego. Wzięło w nim udział 102 zawodników z 39 państw. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Bieg ten składał się z dwóch części. Rozegrany 13 lutego bieg na 10 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 15 km stylem dowolnym, odbyła się 15 lutego, a zawodnicy startowali według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 10 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym. Pierwszym mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Bjørn Dæhlie.

Wyniki

Bibliografia 
  
 Wyniki na oficjalnej stronie FIS 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992